ZFP steht als Abkürzung für:

 Zentrale Fortbildung der Programm-Mitarbeiter der Rundfunkanstalten ARD und ZDF

ZfP steht als Abkürzung für:
 Zeitschrift für Personalforschung, deutsche wirtschaftswissenschaftliche Zeitschrift
 Zeitschrift für Politik, deutsche politikwissenschaftliche Zeitschrift
 Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen
 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, siehe Werkstoffprüfung #Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
 ZfP-Gruppe Baden-Württemberg, Verbund von sieben deutschen Zentren für Psychiatrie

Abkürzung